Swjatoi Pawel ist der Name folgender Schiffe:

 Swjatoi Pawel (Schiff, 1743), 80/86-Kanonen-Linienschiff der Swjatoi-Pawel-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1743–1746)
 Swjatoi Pawel (Schiff, 1755), 80/86-Kanonen-Linienschiff der Swjatoi-Pawel-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1755–1764)
 Swjatoi Pawel (Schiff, 1784), Linienschiff der Kaiserlich Russischen Marine
 Swjatoi Pawel (Schiff, 1794), Linienschiff der Kaiserlich Russischen Marine

Siehe auch:
 Sankt Paul